Николай Иванович Сорока — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 

Родился в 1909 году в местечке Братское Херсонской губернии. Член ВКП(б).

С 1940 года — на хозяйственной, общественной и политической работе.

 1940—1942 — 1-й секретарь Усть-Коксинского районного комитета ВКП(б) (Ойротская автономная область)
 1942—1946 — секретарь Областного комитета ВКП(б) Ойротской автономной области по кадрам, затем 2-й секретарь Областного комитета ВКП(б) Ойротской автономной области
 1949 — 3.1950 — заместитель заведующего Сельскохозяйственным отделом Алтайского краевого комитета ВКП(б)
 3.1950 — 3.1955 — 1-й секретарь Областного комитета ВКП(б) — КПСС Горно-Алтайской автономной области
 3.1955 — заместитель председателя Исполнительного комитета Алтайского краевого Совета

В 1946—1949 годах — слушатель Высшей партийной школы при ЦК ВКП(б).

Избирался депутатом Верховного Совета СССР 3-го и 4-го созывов.

Ссылки 
 Сорока

Первые секретари Горно-Алтайского обкома КПСС
Вторые секретари Горно-Алтайского обкома КПСС
Депутаты Верховного Совета СССР 3-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 4-го созыва
Делегаты XIX съезда КПСС
Делегаты XXII съезда КПСС